Эш — фамилия и топоним, а также уменьшительная форма имени Эшли.

Фамилия 
  (род. 1993) — британский регбист, чемпион турнира «Про12» в составе клуба «Глазго Уорриорз» (2015).
 Эш, Арно (1928—1951) — восточногерманский либеральный политик, расстрелянный в СССР.
 Эш, Артур (1943—1993) — американский теннисист.
  (1917—2014) — британский политик-марксист и писатель.
  (1885—1952) — американский педагог, первый президент Университета Майами (1926—1952).
  (1930—2014) — британский джазовый саксофонист, кларнетист и флейтист.
  (род. 1945) — американский политик и дипломат, мэр Ноксвилла (1987—2004), посол США в Польше (2004—2009).
 Эш Голливуд (род. 1989) — американская порноактриса.
  (род. 1951) — американский спортивный функционер, менеджер бейсбольного клуба Главной лиги бейсбола «Торонто Блю Джейс» (1995—2001).
  (1919—2000) — британский дипломат, посол Великобритании в Румынии (1972—1975) и Аргентине (1975—1977).
 Эш, Джеймс:
  (1674—1733) — английский политик, член Палаты общин (1701—1705), шериф графства Уилтшир (1707).
  (наст. фамилия — Эпплби; род. 1973) — австралийский музыкант и продюсер, лауреат премий Австралазийской ассоциации прав исполнителей за танцевальную композицию (2006, 2008).
  (род. 1951) — американский общественный деятель и фотограф, чьи работы входят в частности в собрание нью-йоркского Музея современного искусства.
  (род. 1942) — американский электротехник, обладатель Золотой медали им. Александра Грэма Белла (1989).
 Эш, Джерри — американский велосипедист, чемпион США в километровой гонке на треке (1977—1978), серебряный медалист Чемпионата мира в мужском тандеме (1978).
  (1618—1686) — английский торговец и политик, член Палаты общин (1670—1681).
  (1683—1746) — британский торговец и политик, член Палаты общин (1734—1741, 1742—1746).
 Эш, Джон:
  — английский политик, член Палаты общин (1420, 1433, 1439).
  (1597—1658) — английский портной и политик, член Палаты общин (1640—1652, 1654—1656).
 Эш, Джон Баптиста (ум. 1734) — американский политик, председатель Палаты бюргеров провинции Северная Каролина (1726), отец Джона (ум. 1781) и Сэмюэла Эшей.
  (ок. 1720—1781) — американский военный и политический деятель, председатель Палаты бюргеров провинции Северная Каролина (1762—1765), командующий милицией и вооружёнными силами штата Северная Каролина (1778—1779), сын председателя Палаты бюргеров Джона Баптисты Эша.
  (1723—1798) — английский врач и общественный деятель, основатель Бирмингемской больницы, член Королевского общества и Коллегии врачей (с 1787).
  (ок. 1724—1779) — английский баптистский священник, лексикограф.
  (1748—1802) — американский военный и политический деятель, председатель Палаты общин штата Северная Каролина (1786), делегат Конгресса Конфедерации и Фейетвиллского конгресса, член Палаты представителей (1790—1793), сын Сэмюэла Эша.
  (1810—1857) — американский юрист и политик, член Палаты представителей (1843—1854), племянник Джона Баптисты Эша (1748—1802).
  (1925—2014) — британский орнитолог, обладатель Медали Бернарда Такера Британского фонда орнитологии (1967) и Медали Британского союза орнитологов (1997).
 Эш, Джон (род. 1948) — английский поэт.
 Эш, Джон Уильям (род. 1954) — дипломат Антигуа и Барбуды, председатель Генеральной ассамблеи ООН (2013—2014).
  (известен также под псевдонимом Дуглас Эш; 1916—1918) — американский писатель, лауреат Премии Мартина Бека Шведской академии авторов детективов (1976).
  (1905—1975) — американский политик, мэр Лоуэлла (штат Массачусетс; 1940—1943).
  — американский биолог, директор Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США (2011—2017), президент Ассоциации зоопарков и океанариумов (с 2017).
  — американский невролог, лауреат Премии Потамкина Американской академии неврологии (2006).
 Эш, Карл Леннарт (1892—1978) — финский военный деятель.
  (1918—1994) — британский литературовед и писатель.
  (1901—1979) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Цинциннати Редс».
 Эш, Кори (род. 1986) — американский футболист.
  (1921—1991) — американский автомобильный дизайнер, соавтор дизайна Ford Mustang.
  (род. 1983) — канадская актриса, лауреат Канадской кинематографической премии за женскую комедийную роль второго плана (2015).
  (род. 1935) — американская фигуристка, серберяная медалистка Чемпионата США в парном катании (1955—1956).
 Эш, Майкл:
  (1789—1858) — американский политик, член Палаты представителей (1835—1837).
 Эш, Майкл (род. 1981) — американский гимнаст, серебряный медалист Панамериканских игр в командном многоборье (1999).
 Эш, Мэри Кэй (1918—2001) — американская предпринимательница и основательница компании Mary Kay Cosmetics, Inc.
 Эш, Мэтти — ирландский игрок в регбилиг, член национальной сборной.
  (род. 1991) — новозеландский игрок в регбилиг, игрок Суперлиги в составе клуба «Сент-Хеленс».
  (род. 1943) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Английской футбольной лиги в составе клуба «Астон Вилла».
 Эш, Оранд (род. 1976) — сентвинсентский футболист.
  (ок. 1707—1768) — британский политик, член Палаты общин (1734—1768).
 Эш, Ричард:
 Эш, Ричард (род. ок. 1975) — британский легкоатлет, победитель Чемпионата Любительской атлетической ассоциации в беге на 1500 м (1997).
  (род. 1992) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Даллас Ковбойз».
 Эш, Роберт (род. 1978) — профессиональный американский хоккеист, вратарь.
  (1918—2011) — американский предприниматель и чиновник, президент компании Litton Industries (1961—1973), директор Административно-бюджетного управления Администрации президента США (1973—1975).
  (род. 1988) — американский легкоатлет, серебряный медалист Чемпионата США по лёгкой атлетике в беге с барьерами на 110 м (2015).
  (1936—2016) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Виннипег Блу Бомберс» (1961—1962).
  — британская писательница-фантастка.
  (1657—1718) — ирландский математик, педагог и священник Церкви Ирландии, провост Дублинского Тринити-колледжа (1692—1695), епископ Клойна (1695—1697), Клогера (1697—1717) и Дерри (с 1717), член Королевского общества (с 1686).
 Эш, Сент-Джордж (1871—1922) — британский гребец.
  (ум. 1662) — английский священник, делегат Вестминстерской ассамблеи.
  (род. 1942) — канадский графический дизайнер, автор логотипа 100-летнего юбилея Канады.
 Эш, Сэмюэл:
  (ум. 1708) — английский юрист и политик, член Палаты общин (1659).
  (1725—1813) — американский политик, губернатор штата Северная Каролина (1795—1798), сын Джона Баптисты Эша (ум. 1734), отец Джона Баптисты Эша (1748—1802).
 Эш, Томас:
  (1812—1887) — американский политик, член Палаты представителей Конгресса КША (1861—1864) и Палаты представителей США (1873—1877), двоюродный брат Джона Баптисты (1810—1857) и Уильяма Шепперда Эшей.
  (1885—1917) — ирландский политик и революционер, председатель Ирландского республиканского братства (1916—1917).
 Эш, Уильям:
  (1647—1713) — английский юрист и политик, член Палаты общин (1668—1702).
 Эш, Уильям (1917—2014) — британский лётчик-ветеран, писатель и общественный деятель.
  (1814—1862) — американский политик, член Палаты представителей (1849—1855).
 Эш, Уильям Уиллард (1872—1932) — американский лесник, ботаник и геолог.
  (1882—1956) — австралийский англиканский священник, епископ Рокгемптона (1928—1946).
 Эш, Франц-Рудольф (род. 1960) — немецкий экономист, профессор маркетинга.
 Эш, Фредерик (1917—1968) — американский композитор, лауреат Оствальдской премии Американской ассоциации концертмейстеров (1963).
 Эш, Ханс (1926—1992) — швейцарский музыковед.
 Эш, Эдвард:
  (ок. 1609—1656) — английский политик, член Палаты общин (1640—1652).
  (ок. 1673—1748) — английский землевладелец и политик, член Палаты общин (1695—1747).
 Эш, Эрик:
 Эш, Эрик (род. 1966) — американский боксёр-тяжеловес, известный под псевдонимом Баттербин.
 Эш, Эрик (1928—2021) — британский учёный.
 Гартон-Эш, Тимоти (род. 1955) — британский историк.
 Денби-Эш, Даниэла (род. 1978) — английская актриса.

Топоним 
 Эш (Базель-Ланд) — коммуна в Швейцарии.
 Эш (Верхние Пиренеи) — коммуна во Франции.
 Эш (Герольштайн) — коммуна в Германии.
 Эш (Витлих) — коммуна в Германии.
 Эш (Люцерн) — коммуна в Швейцарии.
 Эш (река) — река во Франции.
 Эш (Уаза) — коммуна во Франции.
 Эш (Цюрих) — коммуна в Швейцарии.

Другое 
 Эш — персонаж фильма «Чужой».
 Эш — грузовой паровоз типа 0-5-0
 Эш  — буква расширенной латиницы.
 Эш  — буква италийских алфавитов, в том числе этрусского.

См. также 
 Эш-сюр-Альзетт — город (коммуна) в Люксембурге.
 Эш-сюр-Альзетт (кантон) — кантон в Люксембурге, в котором находится одноимённый населённый пункт
 Эш-сюр-Сюр
 Эш-Шам
 Эш-Шамия
 Эш-Шаркия (Оман)
 Эш-Шатра
 Эш-Шелифф (вилайет) — вилайет на севере Алжира
 Эш-Шинафия
 Эш-Шихр
 Эш-Шухада — город на севере Египта, расположенный на территории мухафазы Минуфия
 Эйш
 Эшли